Wüstenhagen steht bezeichnet:

 Wüstenhagen, Stadtteil von Remscheid in Nordrhein-Westfalen
 Wüstenhagen, Ortsteil der Gemeinde Niepars im Landkreis Vorpommern-Rügen

Wüstenhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Wüstenhagen (1892–1944), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Emmy Percy-Wüstenhagen (1905–1975), österreichische Schauspielerin
 Hans-Helmuth Wüstenhagen (1923–1996), deutscher Umweltaktivist, ehem. Vorsitzender des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz
 Harry Wüstenhagen (1928–1999), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Heinz Wüstenhagen (1931–2011), deutscher Amerikanist 
 Karl Wüstenhagen (1893–1950), deutscher Schauspieler, Regisseur und Intendant
 Katharina Wüstenhagen (* 1983), deutsche Rallyebeifahrerin
 Louis Wüstenhagen (1852–1916), deutscher Industrieller
 Rolf Wüstenhagen (* 1970), deutscher Wirtschaftsingenieur